Institut für Mathematik steht für folgende Institute:

 Forschungsinstitut für Diskrete Mathematik
 Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik
 Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
 Max-Planck-Institut für Mathematik
 Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften
 Steklow-Institut für Mathematik
Siehe auch:

 Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach